Konkurencja (ekologia)
 Konkurencja (ekonomia)
 Konkurencja (sport)